Felisberto Duarte, humorista e homem do tempo conhecido como "Feliz"
 Feliz, um dos Sete Anões

Música 
 Feliz (álbum), da cantora brasileira Jane Duboc

Localidades
 Feliz, município brasileiro do Rio Grande do Sul
 Feliz (Sapucaia do Sul), bairro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de epônimos